Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nicolas Escudé era il detentore del titolo, ma ha dovuto abbandonare il torneo a causa di un infortunio durante il match dei quarti contro Sébastien Grosjean.

Maks Mirny ha battuto in finale 7–6(3), 6–4, Raemon Sluiter.

Teste di serie

  Juan Carlos Ferrero (quarti, ritirato per infortunio)
  Roger Federer (semifinali)
  Marat Safin (secondo turno)
  Albert Costa (primo turno)

  Tim Henman (primo turno)
  Sébastien Grosjean (semifinali)
  Àlex Corretja (primo turno)
  Sjeng Schalken (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2003
ATP Tour 2003